Salamon Antal (1928) traumatológus
Salamon Antal (1934–2014) szentszéki tanácsos, plébános